Vimeiro puede hacer referencia a:

Vimeiro, freguesia portuguesa del concejo de Alcobaça; o
Vimeiro, freguesia portuguesa del municipio de Lourinhã.